Running Scared (; ) — песня, с которой представители Азербайджана Эльдар Касимов и Нигяр Джамал (под псевдонимами Ell & Nikki) выиграли Евровидение в мае 2011 года, набрав 221 балл. 12 баллов этой песне дали лишь 3 страны: Мальта, Россия и Турция.

В национальном отборочном туре певец и певица боролись друг против друга и набрали одинаковое количество баллов, поэтому жюри решило объединить их в дуэт.

Авторы песни — Стэфан Орн, Сандра Бьюрман, Иэн Фархарсан. Клип на песню был снят эстонским продюсером Тармо Криммом.

Позиции в чартах

Мнения о песне 
Популярный азербайджанский композитор И. Меликов о шансах песни «Running scared» на «Евровидении 2011»:

"Думаю, что это — удачный выбор. «Running scared» — очень запоминающаяся и мелодичная песня и очень подходит нашему дуэту. Не хочу выглядеть прорицателем, но уверен, что с этой песней у нас есть все шансы попасть в тройку лучших на «Евровидении 2011»

Примечания

Ссылки 
 Авторы песни
 Текст песни Running scared
 Клип на песню Running Scared

Песни Азербайджана на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2011»
Песни — победители «Евровидения»